Woodfield kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Woodfield (strömfåra),

USA 

 Woodfield (ort), South Carolina, Richland County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar